Альбе́рта:

 Альберта — провинция Канады.
 Альберта — город в США.
 Альберта — горное плато в Канаде. 
 Альберта — горный пик в Канадских Скалистых горах.
 Альберта — род цветковых растений.
 Альберта — тауншип в округе Бентон, Миннесота, США.
 Альберта — крупнейший угольный бассейн в Канаде.

 Имя
Альберта — женская форма мужского имени Альберт, которое происходит от древнегерманских корней adal- («благородный») и beraht- («светлый»).

Некоторые носители:
 Альберта Аженская (ум. 286) — мученица.
 Альберта Ватсон (род. 1955) — канадская актриса.
 Альберта Ферретти (род. 1950) — итальянский дизайнер одежды.